

Persones 
 Joan Maria Abelló i Alfonso
 Josep Maria Abelló Barrios
 Antònia Abelló Filella
 Juan Abelló Gallo
 Joan Albert Abelló i Hierro
 Tomàs Abelló Llopart
 Josep Abelló Padró
 Joan Abelló Pascual
 Josep Abelló Pascual
 Francesc Abelló Pascual
 Joan Abelló i Prat
 Montserrat Abelló i Soler
 Núria Abelló Soler
 Jordi Abelló Vilella
 Antoni Andreu i Abelló
 Josep Andreu i Abelló
 Pere Benavent de Barberà i Abelló
 Miquel Bofill i Abelló
 Enric Borràs i Abelló
 Jordi Borràs i Abelló
 Josep Maria Carbonell i Abelló
 Àngel Estivill i Abelló
 Maria Martínez Abelló
 Alexandre Pedrós i Abelló
 Dolors Udina i Abelló

Llocs 
 Casa Abelló
 Museu Abelló